Pestre est un patronyme français, porté notamment par :
Dominique Pestre, né en 1950, historien des sciences.

Voir aussi 
Pestré.